LDK steht als Abkürzung für: 

 Landesdelegiertenkonferenz, ein  Landesparteitag verschiedener politischer Parteien in Deutschland, siehe Parteitag
 Landtagsdirektorenkonferenz, Konferenz der Direktorinnen und Direktoren der deutschen Landesparlamente, des Deutschen Bundestages und des Bundesrates
 Langfristige Durchschnittskostenkurve, ein Begriff aus der Betriebswirtschaftslehre bzw. Medienökonomie
 LDK Solar Co. Ltd., der größte vertikal integrierte Hersteller von Photovoltaikprodukten und der weltweit größte Hersteller von Wafern, Hauptsitz Provinz Jiangxi in China  
 Lidhja Demokratike e Kosovës, eine politische Partei im Kosovo
 Lidköping-Hovby Airport, Flughafen in Lidköping, Västra Götalands, Schweden nach dem IATA-Code
 Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, Großfürstentum Litauen, ein ehemaliges Großherzogtum (mit dem lateinischen Herrschertitel Magnus Dux Lithuaniae), das sich über das Territorium der heutigen Staaten Litauen und Weißrussland, teilweise auch Ukraine, Russische Föderation und Polen erstreckte
 Livgardets dragonmusikkår, das Musikkorps der schwedischen Leibgarde
 eine erfolgreiche Serie professioneller Videokameras die von mehreren Firmen in Folge gebaut wurde (Philips, BTS, Grass Valley, Thomson)

LDK als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Lahn-Dill-Kreis ohne die Sonderstatusstadt Wetzlar

L-DK steht für:

 L-DK (Manga) von Ayu Watanabe, siehe Liste der auf Deutsch veröffentlichten Mangas#L

LDK